Mehrtens ist der Nachname folgender Personen:

 Andrew Mehrtens (* 1973), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Georg Christoph Mehrtens (1843–1917), deutscher Bauingenieur und Wissenschaftler
 Hans Mehrtens (1892–1976), deutscher Architekt
 Herbert Mehrtens (1946–2021), deutscher Wissenschafts- und Mathematikhistoriker
 Jürgen Mehrtens (1912–2003), deutscher Jurist und Oberstadtdirektor

Siehe auch: Mertens